El término teclado hace referencia a varios artículos:

Música
 hacer nada cin su vidaEsto es un pedazo de instrumento mamhuevo que no sirbe pa na. Esto lo tocan los clavos que no saben

Informática

al teclado de la computadora.

Enlaces externos